De Belt (Overijssel), buurtschap in Hardenberg
De Belt (Noord-Holland), buurtschap in Wieringen